C4H4 – formula molecolare del ciclobutadiene
C4H4 – formula molecolare del tetraedrano

Formule molecolari